Nazwą rekin szary określane są 3 gatunki ryb chrzęstnoszkieletowych:
 rekin szary – Prionace glauca
 rekin szary – Galeorhinus galeus
 rekin szary – Hexanchus griseus

Przypisy